Paul Enghofer ist der Name folgender Personen:

* Paul Enghofer (Journalist) (1926–1999), deutscher Journalist und Kochbuchautor 
 Paul Enghofer (Dokumentarfilmer) (* 1958), deutscher Dokumentarfilmer, Sprecher, Musiker und Autor